Морсилья — испанская кровяная колбаса.
 Морсилья (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.
 Морсилья из Аранды-де-Дуэро — разновидность морсильи, отличается особым способом приготовления и подачи к столу.